|-
| 21701 Gabemendoza ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21702 Prisymendoza ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21703 Shravanimikk ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21704 Mikkilineni ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21705 Subinmin ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21706 Robminehart ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21707 Johnmoore ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21708 Mulhall ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21709 Sethmurray ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21710 Nijhawan ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21711 Wilfredwong ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21712 Obaid ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21713 Michaelolson ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21714 Geoffreywoo ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21715 Palaniappan ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21716 Panchamia ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21717 Pang ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21718 Cheonghapark ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21719 Pasricha ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21720 Pilishvili ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21721 Feiniqu ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21722 Rambhia ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21723 Yinyinwu ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21724 Ratai ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21725 Zhongyuechen ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21726 Rezvanian ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21727 Rhines ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21728 Zhuzhirui ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21729 Kimrichards ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21730 Ignaciorod ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21731 Zhuruochen ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21732 Rumery ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21733 Schlottmann ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21734 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21735 Nissaschmidt ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21736 Samaschneid ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21737 Stephenshulz ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21738 Schwank ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21739 Annekeschwob ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21740 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21741 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21742 Rachaelscott ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21743 Michaelsegal ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21744 Meliselinger ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21745 Shadfan ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21746 Carrieshaw ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21747 Justsolomon ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21748 Srinivasan ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21749 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21750 Tartakahashi ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21751 Jennytaylor ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21752 Johnthurmon ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21753 Trudel ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21754 Tvaruzkova ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21755 - ||  || 10 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21756 - ||  || 13 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21757 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21758 Adrianveres ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21759 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21760 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21761 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21762 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21763 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21764 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21765 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21766 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21767 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21768 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21769 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21770 Wangyiran ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21771 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21772 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21773 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21774 O'Brien ||  || 3 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21775 Tsiganis ||  || 5 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21776 Kryszczyńska ||  || 5 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21777 - ||  || 5 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21778 Andrewarren ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21779 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21780 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21781 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21782 Davemcdonald ||  || 8 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21783 - ||  || 7 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21784 - ||  || 17 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 21785 Méchain ||  || 21 septembrie 1999 || Kleť || 
|-
| 21786 - ||  || 29 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 21787 - ||  || 29 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 21788 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21789 Frankwasser ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21790 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21791 Mattweegman ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21792 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21793 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21794 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21795 Masi ||  || 29 septembrie 1999 || Campo Catino || 
|-
| 21796 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21797 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21798 Mitchweegman ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21799 Ciociaria || 1999 TP || 1 octombrie 1999 || Campo Catino || , 
|-
| 21800 - ||  || 1 octombrie 1999 ||  || K. Korlević
|-